Военно-воздушные силы Швейцарии (, , , ) — один из двух видов Вооружённых сил Швейцарии.

ВВС Швейцарии были созданы 31 июля 1914 года, однако вплоть до 1996 года оставались в составе сухопутных войск. Хотя военная авиация Швейцарии не участвовала ни в одном вооружённом конфликте, в годы Второй мировой войны она сбила несколько самолётов союзников и Германии, вторгшихся в воздушное пространство страны. Характерной особенностью швейцарских ВВС является длительное сохранение на службе устаревших типов самолётов, а также использование в качестве укрытий горных пещер. Основу боевой авиации на данный момент составляют многоцелевые истребители F/A-18 «Хорнет», закупка которых была осуществлена по результатам общенационального референдума 1993 года.

Структура 
Согласно новейшего организационного плана Weiterentwicklung der Armee (WEA) ВВС входят в Оперативного командования Швейцарской армии:

КОМАНДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ () (Берн) (Командант: генерал-лейтенант)

 Штаб () (Берн) (Начальник штаба: бригадный генерал)
 Служба военной разведки () (Берн) (Шеф: бригадный генерал)
 Служба военной контр-разведки () (Берн) (Шеф: бригадный генерал)
 Сухопутные войска () (Берн) (Командант: генерал-майор)
 Военно-воздушные силы () (Берн) (Командант: генерал-майор)
 Командование специальных сил () (Ривьера) (Командант: полковник)
 Военная полиция () (Сьон) (Командант: бригадный генерал)
 1-я Территориальная дивизия () (Морж) (Командант: генерал-майор)
 2-я Территориальная дивизия () (Арау) (Командант: генерал-майор)
 3-я Территориальная дивизия () (Альтдорф) (Командант: генерал-майор)
 4-я Территориальная дивизия () (Санкт-Галлен) (Командант: генерал-майор)
 Компетентный центр заграничних операциях () (Штанс) (Командант: Полковник ГШ)

КОМАНДАНТ ВВС (Kommandant Luftwaffe) (генерал-майор)

 Штаб ВВС (Luftwaffenstab) (Начальник штаба: бригадный генерал)

 Оперативное командование ВВС (Einsatz Luftwaffe) (Командант ВВС: генерал-майор) (подчиняется Командованию операциях)
 Аэродромное командование 2 (Flugplatzkommando 2) (Альпнах)
 Военный аэродром Альпнах (Militärflugplatz Alpnach)
 Эскадра воздушного транспорта 2 (Lufttransportgeschwader 2)
 Эскадрилья воздушного транспорта 6 (Lufttransport Staffel 6) — Super Puma, Cougar, EC635
 Эскадрилья воздушного транспорта 8 (Lufttransport Staffel 8) — Super Puma, Cougar, EC635
 Военный аэродром Дюбендорф (Militärflugplatz Dübendorf)
 Эскадра воздушного транспорта 3 (Lufttransportgeschwader 3)
 Эскадрилья воздушного транспорта 3 (Lufttransport Staffel 3) — Super Puma, Cougar, EC635
 Эскадрилья воздушного транспорта 4 (Lufttransport Staffel 4) — Super Puma, Cougar, EC635
 Аэродромное командование 13 (Flugplatzkommando 13) (Майринген)
 Военный аэродром Майринген (Flugplatzkommando Meiringen)
 Авиационная эскадра 13 (Fliegergeschwader 13)
 Авиационная эскадрилья 11 (Fliegerstaffel 11) — F/A-18C/D
 Авиационная эскадрилья 8 (милиционная) (Fliegerstaffel 8 (Miliz)) — F-5E
 Аэродромное командование 11 (Base aérienne 11) (Пейерн)
 Военный аэродром Пейерн (Base aérienne de Payerne)
 Авиационная эскадра 11 (Escadre aérienne 11)
 Авиационная эскадрилья 17 (Escadrille d’aviation 17) — F/A-18
 Авиационная эскадрилья 6 (милиционная) (Escadrille d’aviation 6 (Milice)) — F-5E
 Авиационная эскадра 14 (Escadre d’aviation 14) (военновременный аэродром Сьон)
 Авиационная эскадрилья 18 (Escadrille d’aviation 18) — F/A-18
 Авиационная эскадрилья 19 (милиционная) (Escadrille d’aviation 19 (Milice)) — F-5E
 Эскадра воздушного транспорта 1 (Escadre de transport aérien 1)
 Эскадрилья воздушного транспорта 1 (Escadrille de transport aérien 1) — Super Puma, Cougar, EC635
 Эскадрилья воздушного транспорта 5 (Escadrille de transport aérien 5) — Super Puma, Cougar, EC635
 Аэродром манёвра Сьон (Emplacement extérieur Sion)
 Centre d’apprentissage de polymécaniciens — 4 formateurs; 32 apprentis
 Détachement de maintenance avions de combat — 11 mécaniciens et électroniciens
 Аэродромное командование 7 (Flugplatzkommando 7)
 Военный аэродром Эммен (Militärflugplatz Emmen)
 Эскадрилья БПЛА 7 (Drohnenstaffel 7) — ADS 95
 Patrouille Suisse — F-5E
 Эскадрилья воздушного транспорта 7 (милиционная) (Lufttransport Staffel 7 (Miliz)) (Pilatus PC-6)
 Военный аэродром Штанс-Буокс (Militärflugplatz Stans-Buochs) (военновременный аэродром манёвра)
 Аэродромное командование 4 (Base aerea 4) (Локарно)
 Военный аэродром Локарно (Base aerea Locarno) — подготовка лётчиков и парашютистов
 Учебны отряд ПВО 33 (Lehrverband Fliegerabwehr 33) (Казарма зенитных войск Эммен) (легкая зенитно-ракетная бригада)
 Бригада ВВС обучения и боевой подготовки (Brigade d’instruction et d’entraînement des Forces aériennes (Br IE FA)) (Пейерн)
 Штаб (Etat-major)
 Штаб милиционных подразделениях (Etat-major de milice)
 Авиационная школа 81 (école d’aviation 81 (E av 81)) для подготовки наземных специалистов (Пейерн)
 Учебное командование 82 (Luftwaffen Trainingskommando 82 (LW Tng Kdo 82) для подготовки наземных специалистов РТВ и войск связи и управлении (Дюбендорф)
 Командование Беспилотныйх летательныйх аппаратов 84 (Drohnen Kommandos 84 (Dro Kdo 84) (Эммен)
 Лётная школа ВВС 85 (Pilotenschule Luftwaffe 85 (Pil S LW 85) (Эммен)
 Дивизион ВВС связи, управления и РЭБ 1 (милиционный) (Luftwaffen Nachrichten Abteilung 1 (LW Na Abt 1) (Miliz)) (Дюбендорф)
 Дивизион ВВС связи, управления и РЭБ 2 (милиционный) (Luftwaffen Nachrichten Abteilung 2 (LW Na Abt 2) (Miliz)) (Дюбендорф)
 Мобильный дивизион РТВ 2 (милиционный) (mobile Luftwaffen Radar Abteilung 2 (Mob LW Radar Abt 2) (Miliz) (Дюбендорф)
 Институт авиационной медицине (Fliegerärztliches Institut) Dübendorf

Пункты базирования 

 Авиабаза Локарно (LSMO) 
 Авиабаза Альпнах (LSMA) 
 Авиабаза Эммен (LSME) 
 Авиабаза Майринген (LSMM) 
 Авиабаза Сьон (LSMS) 
 Авиабаза Буокс (LSMU) 
 Авиабаза Дюбендорф (LSMD) 
 Авиабаза Лодрино (LSML) 
 Авиабаза Пейерн (LSMP) 
 Авиабаза Берн (LSZB), только VIP

РЛС 
    
   
  
 Stinger Alert Radar

Техника и вооружение

Самолёты 

 Trainingsmockup F/A-18C, X-5098, X-5099.

Вертолёты

Системы ПВО

Самолёты, вертолёты и системы ПВО, стоявшие на вооружении

Системы ПВО, стоявшие на вооружении

Швейцарские системы ПВО, не принятые на вооружение 
Ряд систем ПВО, предложенных швейцарскими компаниями и испытанных в ВВС Швейцарии, но не поступивших на вооружение.

РЛС, стоявшие на вооружении

Полицейские функции 
Одна из основных функций ВВС Швейцарии в мирное время — несение полицейской службы. Различаются два типа миссий: превентивные, live mission (такие как наблюдение и идентификация воздушных средств), и активные, hot mission.

Старые авиабазы 

 Ambri (LSPM)
 Домат-Эмс
 Фрутиген
 Аэродром Интерлакен (LSMI)
 Аэродром Kägiswil (LSPG)
 Литтау (Люцерн)
 Моллис
 Münster VS
 Raron (LSTA)
 Райхенбах (Кандерталь)
 Занен (LSGK)
 Сан-Витторе
 Санкт-Штефан (Берн) (LSTS)
 Turtmann (LSMJ)
 Ulrichen
 Цвайзиммен (LSTZ)

Эскадрильи 
В швейцарских ВВС самолёты обычно не приписываются надолго к определённой эскадрилье, особенно если та состоит из ополченцев, состоящих на службе лишь несколько недель в году. Вместо этого они используются попеременно в нескольких эскадрильях; это относится даже к самолётам командиров эскадрилий. Старые самолёты часто переводят с фронтовой службы на вспомогательные роли — так, истребитель-бомбардировщик Hawker Hunter из 5-й эскадрильи может быть переведён в 12-ю, где будет служить буксиром для мишеней.

Прочие подразделения ВВС

Опознавательные знаки

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница ВВС Швейцарии
 ВВС Швейцарии на сайте Scramble
 Mittel: Flugzeuge, Helikopter, Flab
  tailcode list of all Swiss Air Force Aircrafts ever
 Flieger-Flab-Museum Dübendorf
 Alber Wüst: Die Schweizerische Fliegerabwehr. 2011, ISBN 978-3-905616-20-0
 Militärische Denkmäler im Bereich der Luftwaffe (PDF)